O francolim-da-montanha, também francolim-de-colar-preto ou francolim-de-swierstra (Francolinus swierstrai, sin. Pternistis swierstrai), é uma espécie de ave da família Phasianidae.

Apenas pode ser encontrada em Angola.

Os seus habitats naturais são: regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências

Francolinus
Aves de Angola
Aves descritas em 1929